Por Fraortes se conoce a varios miembros de la dinastía real meda:

 Fraortes, padre de Deyoces, primer rey medo.
 Fraortes rey medo, padre de Ciáxares.
 Fraortes, rebelde en tiempos de Darío I, autoproclamado rey de Media.